L'oromo est la langue parlée par les Oromos.
 Les Oromos sont des habitants de la Corne de l'Afrique, qui parlent oromo.

 L'Orama ou Oromo, spécialité culinaire d'Asie centrale.